«Украли бедро Юпитера» (; в советском прокате «Сюрприз Афродиты») — художественный фильм режиссёра Филиппа де Брока — комедийный детектив, продолжение фильма «Нежный полицейский».

Сюжет 
Антуан Лемерсье — профессор Сорбонны, изучающий греческую историю. Лиз Танкерель — комиссар полиции. Эти двое уже немолодых людей недавно поженились и отправились провести медовый месяц в Грецию. Здесь они знакомятся с другой французской парой: Шарлем и Аньес. Археолог Шарль во время раскопок нашёл в греческой земле фрагмент древней статуи. При попытке оценить и продать этот фрагмент был убит человек. Шарль и Антуан арестованы местной полицией. Лиз Танкерель приходится начать самостоятельное расследование, чтобы снять подозрение в убийстве со своего мужа.

В ролях

Производство 
Съёмки фильма проходили с 3 сентября по 14 ноября 1979 года во Франции (Париж) и в Греции.

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1980 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы Франции 1980 года